Tetela peut être :
 le peuple tetela, appelé Tetela ou Batetela
 la langue tetela, appelée Tetela, Otetela ou Kitetela
 Tetela de Ocampo est une commune du Mexique.

Notes et références